

Persone 
 Aleksandr Porfir'evič Borodin (1833-1887) – compositore e chimico russo
 Dmitrij Borodin (1977) – calciatore russo

Altro 
 6780 Borodin – asteroide della fascia principale